«Physical»:

 «Physical» — альбом Оливии Ньютон-Джон.
 «Physical» — песня Оливии Ньютон-Джон.
 «Physical» — песня Дуа Липы.